Eversberg bezeichnet:

 Eversberg, einen Stadtteil der Stadt Meschede 

Eversberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Eversberg (* 1947), deutscher Germanist und Autor
 Gustav Eversberg (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Eversberg (1910–1996), Kreisheimatpfleger für das Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises und Studiendirektor am Gymnasium Waldstraße in Hattingen
 Ulf Eversberg, deutscher Politiker
Siehe auch:
 Everberg (Begriffsklärung)
 Ebersberg
 Eversburg